Prevention (från latin prevenire, förekomma) kan avse:

 Brottsprevention – en del av kriminalpolitiken
 Preventivlagen – en svensk lag som gällde åren 1911–38, straffbelade spridandet av bruk eller kännedom om preventivmedel bland allmänheten

Medicin och hälsa
 Preventivmedel – medel för familjeplanering, det vill säga att förhindra graviditet
  Preventivpiller – ett preventivmedel för kvinnor i form av tabletter
 Preventivmetod – metod för att hindra oönskad graviditet
 Självmordsprevention – ett samlingsnamn den gemensamma verksamhet som syftar till att förhindra självmord
 Centers for Disease Control and Prevention – USA:s nationella folkhälsomyndighet
 Prevention and Relationship Enhancement Program –  en fritidskurs som vill hjälpa par - gifta eller sambor, se PREP
 International Physicians for the Prevention of Nuclear War – en internationell läkarrörelse mot kärnvapen

Säkerhet
 Intrusion Prevention System – inom datasäkerhet föra förebygga dataintrång, se IPS
 Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu (CTIF) – en världsomspännande organisation för brandkårer och räddningstjänster som bildades i Paris år 1900

Se även
 Risk management – ett samlingsnamn för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger olika typer av risker i ett företags verksamhet
 Profylax – förebyggande av sjukdom